Pieniazek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Artur Pieniążek (* 1968), polnischer Schachspieler 
 Bogdan Pieniążek (* 1972), polnischer Fußballspieler 
 Jerzy Pieniążek (* 1957), polnischer Politiker und Senator 
 Józef Pieniążek (1888–1953), polnischer Maler, Grafiker und Lehrer 
 Szczepan Pieniążek (1913–2008),  polnischer Obstzüchter und Hochschullehrer